Premijer Liga (2015/2016) — 21. edycja rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 25 lipca 2015 roku, a zakończył się 15 maja 2016 roku. Tytułu nie broniła drużyna . Mistrzostwo Bośni i Hercegowiny wywalczył zespół . Królem strzelców został Leon Benko, który w barwach klubu  zdobył 18 bramek.

Tabela

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Soccerway

Przypisy 

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2015 w Bośni i Hercegowinie
2016 w Bośni i Hercegowinie